Ouroboros, Ouroborus, — уробо́рос.

 Ouroborus, или малый поясохвост, — вид ящериц.
 Ouroboros (змей, кусающий себя за хвост) — древний символ вечности циклической природы жизни.
 UROBOROS (2008) — 7-й студийный альбом японской авангард-метал группы «Dir en grey».

См. также 
 «» (1922) — фэнтезийный роман британца Э. Эддисона.
 Уроборос (альбом) (2017) − 3-й студийный альбом казахстанского хип-хоп-исполнителя Скриптонита.